Жанна Фёдоровна Громова (в девичестве Кривцун; род. 22 января 1949, Вологда) — российский тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер России.

Биография 
Начала заниматься фигурным катанием в 1960 году в областном совете ДСО «Труд». Первым тренером была Е. А. Кудряшова. Позже перешла в ДЮСШ по фигурному катанию которую окончила в 1966 году. Неоднократная чемпионка областных и городских вологодских соревнований.

Высшее образование получила в Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (Ленинград), который окончила в 1971 году. По распределению попала в Норильск, где работала тренером в ДЮСШ. Позже переехала в Москву. В 1990 году окончила заочное отделение «ледовой хореографии» ГИТИСа.

Самая известная ученица Жанны Громовой — И. Слуцкая, работавшая под её руководством всю свою спортивную карьеру. Кроме того, Жанна Фёдоровна была первым тренером Ильи Авербуха, Николая Морозова, Ольги Найдёновой, Сергея Добрина, Арины Мартыновой и многих других.

В настоящее время Ж. Громова продолжает тренерскую работу в центре в Мегаспорте. Среди её бывших учеников призёры чемпионатов России: Александра Иевлева и Нина Петушкова. Также под её руководством тренировалась фигуристка, первая в России и в Европе исполнявшая тройной аксель и четверной тулуп, Людмила Нелидина.

Награды и звания 
 В 1997 году Жанна Громова получила звание заслуженного тренера России.
 После Олимпийских игр в Солт-Лэйк-Сити была удостоена ордена Дружбы.

Разное 
 В 2007 году именем Жанны Громовой назвали вологодский клуб фигурного катания.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте В. Соловьёва

Заслуженные тренеры России
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Тренеры по фигурному катанию России
Спортсмены Вологды